Normandie – endonimo di Normandia (Francia)
 Normandie – transatlantico francese

Pagine correlate 
 Normandia (disambigua)

Altri progetti